Toponímia:
 Busa (Navès), entitat de població del municipi de Navès (Solsonès)
 Serra de Busa, serra dels municipis de Navès (Solsonès) i Montmajor (Berguedà)
 Pla de Busa, Altiplà del municipi de Navès (Solsonès)
 San Juan de Busa, església romànica de Biescas (Osca) Iglesia_de_San_Juan_de_Busa
 Lingüística: Busa (llengua), llengua aïllada parlada a Nova Guinea
 Biografies: Busa (dama) (Pulla, s. III aC), dama romana.